Die DEL-Saison 2020/21 war die 27. Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. Ursprünglich sollte sie am 18. September 2020 beginnen, aufgrund der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, insbesondere bei den Zuschauerzahlen, wurde der Starttermin jedoch zwei Mal verschoben. Schließlich fand der Saisonauftakt am 17. Dezember 2020 statt. Die Hauptrunde endete am 18. April 2021. Die Play-offs begannen am 20. April und endeten mit dem dritten von drei möglichen Play-off-Finalspielen am 7. Mai 2021. Die deutsche Meisterschaft gewannen die Eisbären Berlin durch einen 2:1 Seriensieg im Play-off-Finale gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Aufgrund eines Sponsoring führte die Liga ein neues Logo ein und änderte ihren offiziellen Namen in „PENNY DEL“. Die Spiele der DEL werden wie in den Vorjahren von Magenta Sport und Sport 1 übertragen.

Im Vorfeld der Saison spielten acht DEL-Mannschaften vom 11. November bis 12. Dezember 2020 den vom Streamingpartner Deutsche Telekom gesponserten Magenta Sport Cup aus. Diesen gewann der EHC Red Bull München.

Teilnehmer 
Alle 14 Clubs der DEL-Saison 2019/20 sowie der Zweitligist Löwen Frankfurt hatten sich für eine Lizenz beworben. Am 9. Juli 2020 gab die DEL bekannt, dass alle Vorsaison-Teilnehmer eine Lizenz erhalten. Frankfurt wäre nur zum Zug gekommen, falls einer der bisherigen Clubs keine Lizenz erhalten hätte.

Die Mannschaften wurden in zwei regionale Gruppen Nord und Süd eingeteilt.

Magenta Sport Cup

Teilnehmer und Modus 
Am Magenta Sport Cup nahmen acht Mannschaften teil, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden:

Die Mannschaften jeder Gruppe spielten jeweils eine Hin- und Rückrunde. Die Spiele fanden vom 11. November bis 8. Dezember 2020 statt, wobei täglich (mit Ausnahme Montags) jeweils ein Spiel angesetzt war. Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale. Das Finale wurde am 13. Dezember angesetzt.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B 

Schwenningen und Berlin schieden auf Grund positiver Covid19-Testergebnisse aus dem Wettbewerb aus. Mannheim nahm den Platz von Schwenningen im Halbfinale ein.

Halbfinale

Finale

Modus

Hauptrunde 
Aufgrund des verspäteten Start wurde die Hauptrunde verkürzt. Die 14 Clubs sind in zwei regionale Gruppen mit je sieben Mannschaften eingeteilt. Innerhalb der Gruppe spielen die Mannschaften eine Doppelrunde (zweimal Hin- und Rückspiel), gegen die Mannschaften der anderen Gruppe eine Einfachrunde (Hin- und Rückspiel). Damit absolviert jede Mannschaft 38 Spiele statt den in den Vorjahren üblichen 52 Spielen. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Play-Offs.

Play-Offs 
Das Viertelfinale wird gruppenintern im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Die Halbfinale finden über Kreuz statt und werden – wie das Finale – ebenfalls im Best-of-Three ausgetragen.

Aufstieg in die DEL 
Erstmals seit 2006 sollte die DEL wieder einen sportlichen Absteiger ausspielen, der vorbehaltlich einer wirtschaftlichen Prüfung durch den Meister der DEL2 ersetzt werden sollte. Aufgrund der Pandemiesituation vereinbarten die Ligen, auf den Abstieg aus der DEL zu verzichten, aber dem DEL2-Meister den Aufstieg zu ermöglichen, insofern die DEL2-Saison regulär gespielt wird. Sollte der DEL2-Meister die wirtschaftliche Lizenzprüfung bestehen, könnte die DEL 2021/22 mit 15 Mannschaften ausgetragen werden. Für die Lizenzprüfung haben sich die Löwen Frankfurt, die Kassel Huskies und die Bietigheim Steelers beworben.

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe Nord 

Stand: 17. März 2021 (Ende der Gruppenphase)

Gruppe Süd 

Stand: 16. März 2021 (Ende der Gruppenphase)

Verzahnungsrunde 

Stand: 18. April 2021 (Ende der Verzahnungsrunde)

Hauptrundentabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Gruppe Nord 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: , , , 
Stand: 18. April 2021 (Ende der Hauptrunde)

Gruppe Süd 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: , , , 
Stand: 18. April 2021 (Ende der Hauptrunde)

Beste Scorer 
Quelle: DEL; Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: DEL; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Play-offs

Play-off-Baum

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden im Modus Best-of-Three ausgetragen und fanden am 20., 22. und 24. April 2021 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden im Modus Best-of-Three ausgetragen und fanden am 26., 28. und 30. April 2021 statt.

HR = Hauptrunde

Finale 
Die Finalspiele wurden im Modus Best-of-Three ausgetragen und fanden am 2., 5. und 7. Mai 2021 statt.

HR = Hauptrunde

Beste Scorer 
Quelle: DEL; Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: DEL; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Kader des Deutschen Meisters

Auszeichnungen 
Die Auszeichnungen der DEL-Saison 2020/21 wurden am 2. Mai 2021 bekannt gegeben.

 DEL-Spieler des Jahres – Marcel Noebels, Eisbären Berlin
 Stürmer des Jahres – Marcel Noebels, Eisbären Berlin
 Verteidiger des Jahres – Marcel Brandt, Straubing Tigers
 Torhüter des Jahres – Joacim Eriksson, Schwenninger Wild Wings
 DEL-Rookie des Jahres – Florian Elias, Adler Mannheim
 Trainer des Jahres – Thomas Popiesch, Fischtown Penguins
 Robert Müller Fair Play Trophy – Grizzlys Wolfsburg
 MVP der Playoffs – Ryan McKiernan, Eisbären Berlin

Weblinks 
 Offizielle Website der Deutschen Eishockey Liga

Einzelnachweise 

2020
Eishockeysaison 2020/21